Атамі (Сідзуока)
Атамі (Фукусіма)
Атамі (корабель)
Атамі (астероїд)